Sejersted är ett efternamn och kan syfta på:
 Adrian Smiseth Sejersted (född 1994), norsk skidare
 Ernst Sejersted Selmer (1920–2006), norsk matematiker
 Fredrik Sejersted (född 1965), norsk jurist
 Francis Sejersted (1936–2015), norsk historiker
 Hilde Sejersted (född 1941), norsk filolog
 Lotte Smiseth Sejersted (född 1991), norsk alpin skidåkare
 Ole Mathias Sejersted (född 1947), norsk läkare